Мелле ():
 Мелле — город в Германии.
 Мелле — коммуна (посёлок) в Бельгии, предместье Гента.
 Мелле — железнодорожная станция в Бельгии.
 Мелле — коммуна в Италии.
  — коммуна во Франции, департамент Дё-Севр.

См. также 
 Мель